(3628) Божнемцова () — астероид из группы главного пояса, принадлежит к редкому спектральному классу астероидов O. Он был открыт 25 ноября 1979 года в обсерватории Клеть около Ческе-Будеёвице Зденкой Вавровой и назван в честь чешской писательницы и родоначальницы современной чешской прозы Божены Немцовы.

См. также 
 Список астероидов (3601—3700)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 
 AstDyS

Астероиды Главного пояса
Семейство Алинды
Астероиды диаметром от 2 до 40 км
Астероиды, открытые Зденькой Вавровой
Божена Немцова
Астероиды, названные в честь людей